Cecil puede referirse a:

Robert Cecil-Gascoyne, tercer marqués de Salisbury (conocido como Lord Salisbury), político británico, tres veces primer ministro del Reino Unido.
Cecil B. DeMille, director de cine de la primera mitad del siglo XX;
Cecil Rhodes, empresario británico, fundador del estado de Rodesia;
Robert Cecil, político y diplomático británico, premio Nobel de la Paz en 1937;
William Cecil, primer barón de Burghley (1520–1598) Político inglés.
Robert Cecil, primer conde de Salisbury (1563–1612) Político inglés. Hijo de William Cecil. Fue ministro destacado de Isabel I y Jacobo I.
Cecil (león), león famoso matado en África por Walter James Palmer
Cecil, un lenguaje de programación, desarrollado en la Universidad de Washington.